I-hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zaozhuang (ort), Shandong, 
 Weichanglu, häradshuvudort, Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar